Sotades z Krety – biegacz
 Sotades z Maronei – poeta